György István
 György István (1899–1958) filmrendező
 György István (1899–1986) vegyészmérnök
 György István (1909–1974) mérnök
 György István (1912–1977) újságíró

 György István (1925–2019) Balázs Béla-díjas filmrendező
 György István (1959) politikus, tanár, jogász
 György István beszédtanár

hasonló nevűek
 György István Csaba (1950) Munkácsy Mihály-díjas képzőművész

Források
Magyar életrajzi lexikon